Concilio di Orléans I – tenutosi nel 511
Concilio di Orléans II – tenutosi nel 533
Concilio di Orléans III – tenutosi nel 538
Concilio di Orléans IV – tenutosi nel 540 o 541
Concilio di Orléans V – tenutosi nel 549
Concilio di Orléans VI – tenutosi nel 621-629 o 638
Concilio di Orléans VII – tenutosi nel 1020 o 1022
Concilio di Orléans – tenutosi nel 1029 
Concilio di Orléans – tenutosi nel 1127 
Concilio di Orléans VIII – tenutosi nel 1477 o 1478
Concilio di Orléans IX – tenutosi nel 1510